

Astéroïde 
 (12162) Bilderdijk

Personne portant ce nom 
 Willem Bilderdijk